Széles Lajos (1812–1852) ügyvéd
 Széles Lajos (1897–1992) feltaláló

Hasonló nevek:
 Szélyes Lajos (1885–1963) állatorvos, egyetemi tanár